1457 км, 1457-й киломе́тр — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы.

 1457 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южно-Уральская железная дорога (Оренбургская область). Код 811638.
 1457 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Республика Крым. Код 474031 (Украина) или код 856817 (Россия).